Gosda è il nome delle seguenti località:
 Gosda – frazione del comune tedesco di Luckaitztal
 Gosda – frazione del comune tedesco di Wiesengrund